Sabana Grande ou Sabanagrande peut désigner :

Toponymes

Sabanagrande (Atlántico)

Sabanagrande : une municipalité du pays.

corregimiento du district de Pesé  dans la province de Herrera;
  corregimiento du district de Los Santos dans la province de Los Santos;

Sabana Grande : une municipalité du pays.

Sabana Grande de Palenque : une municipalité de la province de San Cristóbal ;



Localités 
 Sabana Grande : localité de la paroisse civile d'Anzoátegui de la municipalité de Morán dans l'État de Lara ;
 Sabana Grande : capitale de la paroisse civile de Monseñor Miguel Antonio Salas de la municipalité de Jáuregui dans l'État de Táchira ;
 Sabana Grande : chef-lieu de la municipalité de Bolívar dans l'État de Trujillo ;
 Sabana Grande : capitale de la paroisse civile de Manuel Salvador Ulloa de la municipalité de Candelaria dans l'État de Trujillo.

Subdivisions 
 Sabana Grande : l'une des trois paroisses civiles de la municipalité de Bolívar dans l'État de Trujillo ;
 Sabana Grande de Orituco : l'une des sept paroisses civiles de la municipalité de José Tadeo Monagas dans l'État de Guárico.

Autres 
 Sabana Grande : une station de la ligne 1 du métro de Caracas.

Homonymie de toponyme